Kohse ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Kohse (1933–2022), deutscher Sportjournalist
 Katharina Kohse-Höinghaus (* 1951), deutsche Chemikerin